АЕК Ларнака () е кипърски футболен клуб от крайморския град Ларнака. Отборът е създаден през 1994 г. след обединението на ЕПА Ларнака и Пезопорикос.

Цветовете на отбора са жълто и зелено, а на емблемата е изобразен адмирал Кимон, загинал на морския фронт при защитата на град Китион (днес Ларнака) от персийците през 450 г. пр. Хр.

История 
АЕК печели първата си Купа на Кипър през 2004 г. побеждавайки АЕЛ с 2:1. Отбора достига още два пъти финал за купата, но и двата пъти е победен от АПОЕЛ през 1996 г. с 2:0 в продълженията и през 2006 г., с 3:2. Това е единствения успех на АЕК. Двата отбора, които формират днешния клуб, ЕПА Ларнака и Пезопорикос също имат успехи, като ЕПА печели три шампионски титли, пет купи и една суперкупа, докато Пезопорикос е печелил две титли и една купа.

Срещи с български отбори 
АЕК се е срещал с български отбори в официални срещи.

„Лудогорец“ 
С „Лудогорец“ се е срещал два пъти в груповата фаза на Лига Европа. Първият мач е на 25 октомври 2018 г. в кипърската столица Никозия като срещата завършва 1 – 1. Вторият мач е на 8 ноември 2018 г. в Разград като срещата завършва 0 – 0.

Успехи 
 Първа дивизия
  Вицешампион (4): 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19
 Купа на Кипър
  Носител (2): 2003/04, 2017/18
  Финалист (2): 1995/96, 2005/06
 Суперкупа на Кипър
  Носител (1): 2018
  Финалист (2): 1996, 2004

Участия в ЕКТ

Състав 
към 21 август 2018 г.

Бивши треньори

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на АЕК Ларнака
 Фен сайт на АЕК Ларнака
 АЕК (Ларнака) в weltfussballarchiv.com 
 АЕК (Ларнака) в worldfootball.net
 АЕК (Ларнака) в transfermarkt.com
 АЕК (Ларнака) във footballdatabase.eu
 АЕК (Ларнака) в soccerpunter.com
 АЕК (Ларнака) в soccerway.com
 АЕК (Ларнака) в soccer365.ru
 АЕК (Ларнака) в ceroacero.es

АЕК, Ларнака
Спорт в Ларнака